

Persone 
Agostino Casati (1897-1973) – partigiano e politico italiano
Alessandro Casati (1881-1955) – conte, politico e accademico italiano, senatore del Regno
Alfredo Casati (1918-1980) – dirigente sportivo italiano
Alfonso Casati (1918-1944) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare per la sua attività durante la Resistenza
Camillo Casati (1805-1869) – politico italiano
Carlo Piero (Carluccio) Casati (1929-2007) – alpinista italiano
Cesare Maria Casati (1936) – architetto, designer, giornalista, influencer culturale italiano
Conte Casati, propr. Cosimo Giussiano Casati, noto anche come Comes Glusiano de Casate (...–1287) – cardinale italiano
Domenico Casati (1943)– allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Ettore Casati (1873-1945) – giurista e magistrato italiano
Ezio Casati (1956) – politico italiano
Fabrizio Casati (1976) – conduttore televisivo e giornalista svizzero
Felice Casati (1581-1656) – monaco cristiano italiano
Francesco Casati (1939-1992) – politico italiano
Gabrio Casati (1798-1873) – politico italiano
Gaetano Casati (1838-1902) – geografo ed esploratore italiano
Giorgio Casati (1942) – architetto e pittore italiano
Giuseppe Casati (1918) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Luigi Casati (1964) – speleologo italiano
Luigi Agostino Casati (1827-1881) – politico italiano, senatore del Regno
Luisa Casati (1881-1957) – nobildonna e collezionista d'arte italiana
Mario Casati (1944) – ex pugile italiano
Michelle Casati conosciuta anche come Michelle Torres (1967) – ex tennista statunitense
Paolo Casati (1617-1707) – matematico, astronomo e teologo italiano
Rinaldo Casati (1844-1898) – politico italiano, senatore del Regno
Roberto Casati (1961) – filosofo italiano
Simone Casati (1964) – divulgatore scientifico, paleontofilo e videomaker italiano
Sveva Casati Modignani, pseudonimo degli scrittori italiani Bice Cairati e Nullo Cantaroni 
Teresa Casati (1787-1830) – nobildonna italiana
Vittorio Casati (1903–...) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista

Altro 
Casati – famiglia nobile italiana
Casati – cratere lunare
Casati – azienda italiana di biciclette
Legge Casati – legge riguardante l'ordinamento scolastico del Regno d'Italia
Mausoleo Casati Stampa di Soncino – monumento del cimitero di Muggiò, in Italia
Mezzana Casati – frazione del comune italiano di San Rocco al Porto
Villa Besozzi Casati – storico palazzo di Cologno Monzese
Villa Casati Stampa (Muggiò) – villa suburbana del XV secolo, storica dimora dei marchesi Casati Stampa
Villa Casati Stampa (Balsamo) – villa suburbana del XVII secolo, oggi di proprietà della Società San Paolo
Villa Casati Stampa (Arcore) – villa suburbana del XVIII secolo, oggi conosciuta col nome di Villa San Martino